La Cadière ist der Name zweier Gemeinden in Frankreich:

La Cadière-d’Azur im Département Var
La Cadière-et-Cambo im Département Gard

Siehe auch:
 Cadière

fr:Cadière